Příjmení Volkov nebo Volkovová nosí více osobností:

 Alexandr Volkov (* 1948) – sovětský letec a kosmonaut, otec Sergeje
 Alexej Volkov (* 1988) – ruský biatlonista
 Dmitrij Volkov (plavec) (* 1966) – ruský plavec
 Dmitrij Volkov (volejbalista) (* 1995) – ruský volejbalista
 Georgij Vladimirovič Volkov (1899–1961), původní jméno Jiřího Wowka, českého ilustrátora dobrodružných románů ukrajinského původu
 Jekatěrina Volkovová (* 1978) – ruská atletka, běžkyně
 Julia Volkovová (* 1985) – ruská popová zpěvačka
 Konstantin Volkov (* 1960) – sovětský atlet, skokan o tyči
 Leonid Volkov (* 1980) – ruský politik
 Sergej Volkov (* 1973) – ruský pilot a kosmonaut, syn Alexandra
 Solomon Mojsejevič Volkov (* 1944) – rusko-americký kulturolog, spisovatel, publicista a muzikolog
 Vladislav Volkov (1935–1971) – sovětský kosmonaut

Externí odkazy 
 

Ruská příjmení